Die Jordan League 2016/17 war die 65. Spielzeit der höchsten jordanischen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 1944. Die Saison begann am 28. Oktober 2016 und endete am 6. Mai 2017. Titelverteidiger war al-Wihdat.

Modus 
Die Vereine spielten ein Doppelrundenturnier aus, womit sich insgesamt 22 Spiele pro Mannschaft ergaben. Es wurde nach der 3-Punkte-Regel gespielt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Die Tabelle wurde nach den folgenden Kriterien bestimmt:

 Anzahl der erzielten Punkte
 Tordifferenz aus allen Spielen
 Anzahl Tore in allen Spielen

Am Ende der Saison qualifizierte sich die punktbeste Mannschaft für die erste Qualifikationsrunde zur AFC Champions League 2018. Zusätzlich sollte der Sieger des Jordan FA Cups an der Gruppenphase des AFC Cup 2018 teilnehmen. Da der Meister auch den Pokal gewinnen konnte, übernahm der Ligazweite den Platz im AFC Cup. Die zwei Vereine mit den wenigsten Punkten stiegen in die zweitklassige Jordan League Division 1 ab.

Teilnehmer 
Der Sahab SC kehrte nach 15-jähriger Abstinenz als Meister der Jordan League Division 1 2015 wieder zurück in die Jordan League. Der zweite Aufsteiger, Mansheyat Bani Hasan, spielte zuletzt in der Saison 2014/15 in der höchsten jordanischen Liga. Die zwei Aufsteiger ersetzten die zwei letztplatzierten Vereine der Saison 2015/16, den Kufrsoum SC und al-Asalah. Beide Vereine mussten nach nur einem Jahr in der Jordan League wieder in die Jordan League Division 1 zurück.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der regulären Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Saison 2016/17 bei RSSSF.com
 Saison 2016/17 bei Soccerway.com

Fußballwettbewerb in Jordanien
Fußballsaison 2016/17